Фри́дрих фон Ха́узен () — немецкий средневековый поэт периода раннего миннезанга, рыцарь.

Биография 
С 1171 года Фридрих фон Хаузен многократно упоминается в документах как приближённый императора Священной Римской империи Фридриха I Барбароссы и его преемника Генриха VI Гогенштауфена. В 1175 и 1186 годах сопровождал Генриха VI в Италию. В 1187 году присутствовал на встрече Фридриха I Барбароссы с французским королём Филиппом II Августом при подготовке к Третьему крестовому походу.

Он погиб в 1190 году в битве при Филомелиуме незадолго до смерти Фридриха I Барбароссы.

Творчество 
Творчество Фридриха фон Хаузена представляет куртуазное направление на раннем этапе развития миннезанга. Песни о крестовых походах, или «крестовые песни», которые получают особое распространение среди придворных поэтов во время подготовки к Третьему крестовому походу в конце 80-х годов XII века, в куртуазной обработке этого миннезингера подражают произведениям французского трувера Конона де Бетюна и выражают эмоциональное состояние крестоносца — внутренний душевный разлад, борьбу между стремлением остаться с возлюбленной и необходимостью исполнить долг рыцаря Христа:

Фридрих фон Хаузен считается одним из первооткрывателей этой жанровой разновидности миннезанга. Предполагается также, что он стал первым миннезингером — сочинителем лейха, исполненного по аналогии с секвенцией.

Литература

Примечания

Ссылки 

Миннезингеры
Немецкие поэты XII века
Куртуазная литература
Участники Третьего крестового похода